Michaił Masłow (ros. Михаил Маслов; ur. 6 września 1983 r.) – rosyjski kulturysta.

Życiorys 
Pochodzi z Magnitogorska, mieszka w Soczi. Ma trzy siostry, a także żonę, Alonę Masłową. Pracuje jako trener osobisty.

Kulturystyką zajmuje się od dziewiętnastego roku życia. Jest mistrzem Uralskiego Okręgu Federalnego oraz Obwodu czelabińskiego w tym sporcie. W kwietniu 2014 podczas Pucharu Obwodu Czelabińskiego wywalczył ogólne zwycięstwo w kategorii kulturystyki klasycznej. Pół roku później, w październiku, występował na Mistrzostwach Uralu; zdobył dwa złote medale − wśród mężczyzn ponad 175 cm wzrostu oraz w kategorii ogólnej. Jeszcze tego roku startował w dwóch zawodach organizowanych przez federację IFBB/ФБФР: Mistrzostwach oraz Pucharze Rosji. Udział w pierwszym z konkursów przyniósł mu ósme miejsce w kategorii mężczyzn o wzroście przekraczającym 180 cm. W kwietniu 2015 wziął udział w Pucharze Uralu w Kulturystyce, gdzie wywalczył złoto w kategoriach 180 cm+ oraz ogólnej. Brał też udział w Pucharze Rosji, organizowanym przez IFBB/ФБФР; objął czwarte miejsce w kategorii 180 cm+.

W 2021 roku wystąpił w teledysku do piosenki „Меня прёт от тебя!”, wykonywanej przez Super Żorika (ros. Супер Жорик). W wideoklipie pojawił się jako muskularny, obnażony mężczyzna – obiekt westchnień kobiet na basenie i rywal głównego bohatera.

Wymiary 
 wzrost: 180 cm+

Osiągnięcia (wybór) 
 2014: Puchar Obwodu Czelabińskiego w Kulturystyce, kulturystyka klasyczna − I m-ce
 2014: Mistrzostwa Uralu w Kulturystyce, mężczyźni ponad 175 cm wzrostu − I m-ce
 2014: Mistrzostwa Uralu w Kulturystyce, kategoria ogólna − I m-ce
 2014: Mistrzostwa Rosji w Kulturystyce, federacja IFBB/ФБФР, mężczyźni ponad 175 cm wzrostu − VIII m-ce
 2014: Puchar Rosji w Kulturystyce, federacja IFBB/ФБФР, mężczyźni ponad 175 cm wzrostu − XII m-ce
 2015: Puchar Uralu w Kulturystyce, kategoria mężczyzn ponad 175 cm − I m-ce
 2015: Puchar Uralu w Kulturystyce, kategoria ogólna − I m-ce
 2015: Puchar Rosji w Kulturystyce, federacja IFBB/ФБФР, kategoria mężczyzn 180 cm − IV m-ce

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil Michaiła Masłowa w bazie MuscleMemory.ru 

Masłow, Michaił
Masłow, Michaił